When You’re Gone (Bryan Adams és Melanie C dala) (1998)
 When You’re Gone (Avril Lavigne-dal) (2007)
 When You’re Gone (The Cranberries-dal) (1996)
 When You’re Gone (Shawn Mendes-dal) (2002)